Уравнение фон Неймана — уравнение квантовой механики, описывающее эволюцию как чистых, так и смешанных состояний квантовых гамильтоновых систем.

Уравнение фон Неймана имеет вид
 
где  — матрица плотности,  — оператор Гамильтона, а скобки обозначают коммутатор.
Уравнение фон Неймана также называется квантовым уравнением Лиувилля.

Уравнение предложено Дж. фон Нейманом.

Квантовые открытые, диссипативные и негамильтоновы системы описываются уравнением Линдблада, частным случаем которого является уравнение фон Неймана.

См. также 
 Уравнение Шрёдингера
 Уравнение Гейзенберга
 Уравнение Блоха

Литература 
 
 
 
 
 

Квантовая механика
Квантовая химия
Теоретическая физика
Фон Неймана уравнение
Неймана